Região Zumpango — região no estado de México
 Zumpango (município) — município no estado de México
 Zumpango de Ocampo — cidade no estado de México

 Zumpango del Río — cidade do município de Eduardo Neri, estado de Guerrero

Desambiguações de topônimos